Calamus steht für:

 Calamus (Gattung), Palmengattung
 Calamus (Meerbrasse), Fischgattung
 Calamus (Software), DTP-Programm
 Calamus (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calamus, Federspule am Federkiel einer Vogelfeder
 Calamus, liturgisches Instrument, siehe Fistula
 Calamus, Fortsatz auf dem zur Begattung umgewandelten Arm bei Kraken, siehe Ligula (Octopodidae)
 Acorus calamus, Sumpfpflanzenart, siehe Kalmus (Art)

Calamus ist das Cognomen folgender Personen:
 Quintus Iunius Calamus, römischer Konsul 143 

Siehe auch:
 iCalamus, DTP-Programm
 Kalamos